Kohllöffelhof ist der Name von Orten:

 Kohllöffelhof (Deggenhausertal), Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kohllöffelhof (Sauldorf), Ortsteil der Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg